John Akers ist der Name folgender Personen:

* John F. Akers (1906–1967), US-amerikanischer Botaniker
 John Fellows Akers (1934–2014), US-amerikanischer Manager